Российско-германские отношения имеют многовековую историю. Первые торговые и династические связи существовали ещё между Древнерусским государством и Священной Римской империей. Во времена Петра I немецких учёных, ремесленников и военных охотно приглашали в Россию и наделяли значительными привилегиями. Императорская семья Романовых заключала династические браки с небольшими немецкими княжествами, и с Петра III династия Романовых по генеалогическим правилам именуется Гольштейн-Готторп-Романовы. Немецкая принцесса София Фредерика Ангальт-Цербстская, известная как Екатерина Великая, правила Россией на протяжении 34 лет. По её инициативе в Россию были приглашены многочисленные немецкие переселенцы, впоследствии называвшиеся российскими немцами, которыми заселялись малонаселённые земли.

Германская империя — объединённое германское государство, провозглашённое в 1871 году при ведущей роли Пруссии, — совместно с Австро-Венгрией противостояла расширению влияния России в Европе. Германский канцлер Отто фон Бисмарк был организатором Берлинского конгресса, на котором для России были значительно урезаны результаты Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

В начале XX века противоречия между двумя военно-политическими блоками Европы — Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия и Италия) и Антантой (Россия, Франция и Великобритания) достигли апогея и привели к началу Первой мировой войны. Большевики, пришедшие к власти в России в результате Октябрьской революции 1917 года, пошли на сепаратные мирные переговоры с Центральными державами и подписали кабальный Брестский мир, который несколько облегчил положение Германии, позволил ей на короткое время (до конца 1918 года) достичь своих экспансионистских целей на востоке и сосредоточить основные силы на Западном фронте. Брестский мирный договор утратил силу в ноябре 1918 года после поражения Германии в войне.

В 1922 году Германия и Советская Россия подписали Рапалльский договор, способствовавший преодолению внешнеполитической изоляции и Германии, и Советской России. В 1926 году СССР и Германия заключили договор о нейтралитете. В 1920-х годах активно развивались экономические связи и военно-техническое сотрудничество Германии с СССР, контакты между командованием рейхсвера и РККА. Это сотрудничество было прекращено после прихода Гитлера к власти в Германии.

К концу 1930-х годов рост германского милитаризма и открыто декларировавшиеся планы захвата «жизненного пространства на Востоке» всё больше тревожили руководство СССР. Советская дипломатия боролась за создание единого антифашистского фронта и системы коллективной безопасности. Западные державы, однако, предпочитали вести политику умиротворения. Лишь обострение международной обстановки в начале 1939 года заставило Великобританию и Францию пойти на переговоры с СССР о совместном противодействии агрессии, однако одновременно они продолжали искать пути достижения соглашения с нацистской Германией и добивались от советского руководства принятия на себя односторонних обязательств по оказанию помощи странам, которым угрожала германская агрессия, что привело бы к втягиванию Советского Союза в войну. Германское руководство, воспользовавшись противоречиями между западными державами и СССР, предложило советскому правительству заключить договор о ненападении, выразив при этом готовность учесть территориальные интересы СССР. Подобное соглашение руководство нацистской Германии рассматривало как способ нейтрализации СССР в будущей войне и намеревалось соблюдать его лишь до тех пор, пока это не начнёт противоречить интересам Германии. На фоне безуспешных переговоров с Великобританией и Францией и необъявленной войны на Халхин-Голе СССР пошёл на такое соглашение. Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан за несколько дней до нападения Германии на Польшу, ознаменовавшего начало Второй мировой войны.

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. 17 сентября советские войска вступили в восточные районы Польши. К СССР были присоединены Западная Украина и Западная Белоруссия. 28 сентября, сразу после завершения боевых действий в Польше, в Москве был подписан советско-германский договор о дружбе и границе.

Между тем и Сталин, и Гитлер не сомневались, что военное столкновение СССР и Германии неизбежно. 31 июля 1940 года Гитлер представил на военном совещании общий план будущей войны против СССР — план «Барбаросса». 22 июня 1941 года нацистская Германия совместно со своими европейскими союзниками напала на Советский Союз, начав самый кровопролитный конфликт в истории человечества, известный в России как Великая Отечественная война. Военно-политическое руководство нацистской Германии, рассчитывая на стратегию молниеносной войны («блицкриг»), намеревалось ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами, физически истребить основную часть населения и «германизировать» территорию страны вплоть до Урала — генеральный план Ост.

В ходе войны Советский Союз в составе антигитлеровской коалиции изгнал захватчиков со своей территории и освободил от нацизма страны Центральной и Восточной Европы, сыграв решающую роль в его разгроме в Европе. Война завершилась в мае 1945 года победой Красной армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии.

После поражения в войне Германия была разделена союзниками на четыре оккупационные зоны. На территории оккупационных зон Великобритании, США и Франции (Тризония) 7 сентября 1949 года была основана Федеративная Республика Германия со столицей в Бонне, через месяц, 7 октября 1949 года, в советской зоне оккупации Германии — Германская Демократическая Республика со столицей в Восточном Берлине. 9 мая 1955 года ФРГ вступила в НАТО, ГДР 14 мая 1955 года — в Организацию Варшавского договора. 13 августа 1961 года между Восточным и Западным Берлином была возведена Берлинская стена. ГДР, на территории которой дислоцировалась Группа советских войск, стала главным форпостом социалистического лагеря в холодной войне.

В ФРГ приход к власти социал-демократов во главе с Вилли Брандтом ознаменовался переходом от конфронтации со странами социалистического лагеря к сотрудничеству, результатом чего стал Московский договор 1970 года между СССР и ФРГ, зафиксировавший нерушимость границ и отказ от территориальных претензий. С начала 1970-х годов ФРГ прочно заняла место главного торгового партнёра СССР.

Разрядка международной напряжённости, политические реформы в СССР в конце 1980-х и ряд прочих причин привели к распаду социалистического лагеря, Организации Варшавского договора, а позже и самого Советского Союза. 9 ноября 1989 года Берлинская стена была демонтирована. 12 сентября 1990 года в Москве был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. 3 октября 1990 года территория ГДР вошла в состав Федеративной Республики Германия, холодная война окончилась. К сентябрю 1994 года все российские войска покинули территорию Германии.

После распада СССР Россия продолжала поддерживать конструктивные добрососедские отношения с Германией. В 2014 году отношения между Россией и Германией значительно ухудшились из-за присоединения Крыма к Российской Федерации и конфликта на востоке Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины и в поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

История

Средние века 
Первые торговые и династические связи существовали ещё между Древнерусским государством и Священной Римской империей. Известно о русском посольстве, отправленном будущему императору Оттону I княгиней Ольгой в 959 году. В 1089 году дочь киевского князя Всеволода Ярославича Евпраксия ненадолго стала супругой императора Генриха IV (примечательно, что в 1043 году Ярославу Мудрому не удалось выдать замуж за Генриха III одну из своих дочерей).

Приход немцев в Прибалтику в начале XIII века означал вытеснение оттуда русского влияния. Немцами был захвачен Юрьев, а также города по Западной Двине, подчинявшиеся Полоцкому княжеству. Для противодействия немецкой экспансии русские князья совершили ряд походов. Северные крестовые походы тевтонских рыцарей были направлены, в том числе, против русских «схизматиков» и привели к войнам с Новгородской республикой, важными вехами в которых традиционно считаются поражение немцев в Ледовом побоище (1242 год), а также Раковорская битва (1267 год). В 1410 году смоленские полки приняли в составе войск Великого княжества Литовского участие в Грюнвальдской битве, окончившейся для Ордена поражением и последующим упадком. В то же время, между Северо-Западной Русью и северной Германией существовали разветвлённые торговые отношения, Новгород и Псков участвовали в торговле Ганзейского союза.

Период Русского государства 

В русско-ливонской войне 1480—1481 годов Иван III осуществил победоносный поход вглубь ливонских земель, придя на помощь Псковской республике. Во время русско-литовской войны 1500—1503 годов ливонские рыцари заключили союз с Литвой и вновь воевали с Иваном III. После этого на полвека установились относительно спокойные отношения.

В 1514 году в договоре с императором Священной Римской империи Максимилианом I Василий III впервые в истории Руси назван «императором русов». Священная Римская империя некоторое время состояла в союзе с Москвой и оказывала ей помощь в борьбе против польско-литовской династии Ягеллонов. В 1576 году, во время знаменитого русского посольства в Регенсбург, император Максимилиан II, желая привлечь Ивана Грозного к союзу против Турции, признал его царский титул.
  
С начала XVI века в русских землях жило немало немецких ремесленников и наёмников. В частности, в Москве существовала немецкая слобода, в которой жили однако не только немцы, а называвшиеся этим словом западные неславянские иноземцы. Тем не менее, Ливонская конфедерация проводила скоординированную с императором политику по недопущению ремесленников из германских государств на Русь. Так, когда Грозный поручил Гансу Шлитте завербовать в Европе и привезти в Москву ремесленников различных профессий, всю группу арестовали. Шлитте решили судить в Любеке в 1548 году, ремесленник Ганц, который пробовал пробраться в русские земли на свой страх и риск, был казнён. Совместно с Ганзейским союзом Орден контролировал торговые связи Русского царства. Весь торговый обмен с Русью европейские купцы должны были осуществлять через ливонские порты: Ригу, Ревель и Нарву; товары должны были перевозиться только на ганзейских судах. Это вызывало сильное недовольство царя и послужило одной из причин начала Ливонской войны, в результате которой Ливонская конфедерация перестала существовать. Известно об участии немецких солдат-наёмников в битве при Молодях на стороне русских.

Период Российской империи 
Во времена Петра I немецких учёных, ремесленников и военных охотно приглашали в Россию и наделяли значительными привилегиями. Особым слоем населения Российской империи были балтийские немцы, ставшие российскими подданными после завоевания Россией остзейских губерний. Из балтийских немцев, обладавших большим авторитетом и привилегиями, состояла значительная часть государственных деятелей первой половины XVIII века. Под предводительством немецкого военачальника Христофора Миниха Россия впервые смогла опустошить Крымское ханство. Династические браки российского двора стали всё чаще заключаться с небольшими немецкими княжествами, и с Петра III династия Романовых по генеалогическим правилам именуется Гольштейн-Готторп-Романовы.

В ходе Семилетней войны, в которой воевала Россия с Пруссией, русская армия вошла в Берлин, а Кёнигсберг присягнул России. Однако после внезапной смерти императрицы Елизаветы Петровны и восхождения на престол Петра III, известного своей симпатией к Пруссии, все эти земли были безвозмездно переданы Пруссии. Немецкая принцесса София Фредерика Ангальт-Цербстская, известная как Екатерина Великая, совершив государственный переворот против Петра III, взошла на российский престол и правила на протяжении 34 лет. В эту эпоху Россия достигла существенных военных и политических успехов. Во время царствования Екатерины II по её инициативе в Россию были приглашены многочисленные немецкие переселенцы, которыми заселялись малонаселённые земли. Впоследствии они стали называться российскими немцами.

Во время Наполеоновских войн русские нередко сражались против французов на германской территории. В Отечественную войну 1812 года во вторгнувшейся в Россию «Великой армии» Наполеона I, состояли многочисленные пруссаки и солдаты Рейнского союза. Будучи призванными в армию силой, они боролись, однако, без мотивации и при возможности дезертировали. Отношения Германской империи, основанной в 1871 году, с Россией были холодными. Это было вызвано германской поддержкой Австро-Венгрии и немецким сопротивлением расширению влияния России, в том числе на Балканском полуострове. Германский канцлер Отто фон Бисмарк был организатором Берлинского конгресса, на котором были значительно урезаны выгодные для России результаты Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Это событие вызвало в российском обществе растущую вражду к Германии и ко всему германскому народу. Германия представлялась свирепой милитаристской державой и одним из главных противников славянства.

 года был заключён русско-германский торговый договор сроком на десять лет, согласно которому обе страны понижали пошлины на товары друг друга. Подписанию договора предшествовала напряжённая торговая война.

В 1913 году Германия была главным торговым партнером России: на неё приходилось 29,8 % российского экспорта и 47,5 % импорта. Германия также была одним из основных инвесторов в Россию (наравне с Францией, Бельгией и Великобританией). Советский дипломат Г. В. Чичерин в служебной записке И. В. Сталину от 2 марта 1922 г. сообщал, что до начала революции 1917 года на долю России (без Польши, Латвии, Литвы и Эстонии) приходилось 263 предприятия с иностранным капиталом, общий акционерный капитал которых составлял около 1,168 млрд рублей, из них германские вложения — 378 миллионов рублей, тогда как английские только 226 миллионов рублей.

Первая мировая война 

В Первой мировой войне противоречия между Россией и Германией вылились в открытую конфронтацию. Германия поддержала Австро-Венгрию, Россия — Сербию. Антигерманские настроения в русском обществе повлекли за собой переименование Санкт-Петербурга в Петроград. Не сумев победить в молниеносной войне и предвидя грядущее поражение в затяжной войне, германское командование всячески способствовало нарастанию революционной ситуации в России. Для ослабления России немецкое командование обеспечило ссыльному Владимиру Ленину беспрепятственный проезд в пломбированном вагоне через Германию, в надежде что тот будет способствовать накалу в России внутриполитической ситуации. Придя к власти, правительство большевиков заключило с Германией, а также с её союзниками — Австро-Венгрией, Болгарией и Османской империей, Брестский мирный договор о прекращении с ними войны. По договору Россия утратила огромные территории на её западных границах (в пользу Германии и Австро-Венгрии отходили Польша, Литва, часть Белоруссии и Украины, Эстонии и Латвии, Моонзундские острова и Рижский залив). Опасаясь дальнейшего развития революционного движения внутри страны, правительство Германии 5 ноября 1918 года разорвало дипломатические отношения с Россией. Формальным предлогом для этого послужила революционная агитация и пропаганда советской дипломатической миссии в Берлине, а также убийство германского посола графа Вильгельма фон Мирбаха в Москве 6 июля 1918 года. Подписание 11 ноября 1918 г. между Германией и Антантой Компьенского перемирия положило конец Первой мировой войне. Согласно одному из условий Компьенского перемирия к Германии сохранялся режим экономической блокады, что исключало её дипломатические и торгово-экономические связи с РСФСР. 13 ноября Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет своим постановлением денонсировал Брест-Литовский мирный договор, объявив недействительными все включённые в него обязательства, касавшиеся уплаты контрибуции и территориальных уступок.

Межвоенное время (1922—1941)

Взаимоотношения с Веймарской республикой 
16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия) между Советской Россией и Веймарской республикой был подписан договор о восстановлении дипломатических отношений и урегулировании всех спорных вопросов. Стороны взаимно отказались от возмещения военных расходов, военных и невоенных убытков, расходов на содержание военнопленных, ввели принцип наибольшего благоприятствования при осуществлении взаимных торговых и хозяйственных отношений; помимо этого, Германия признала национализацию германской частной и государственной собственности в РСФСР и аннулирование советским правительством царских долгов.

Это был первый межгосударственный договор, регулировавший отношения между Германией и Россией после окончания Первой мировой войны. В дальнейшем он подтверждался и расширялся другими договорами, в частности Берлинским договором 1926 года. Подписанием Рапалльского договора как Веймарская республика, так и Советская Россия, находившиеся в международной изоляции, рассчитывали усилить свои позиции на международной политической арене. Важное значение подписание имело и для экономики двух стран: для Германии Россия была хорошим рынком сбыта промышленной продукции; для России сотрудничество с Германией в тот период означало единственную возможность для осуществления индустриализации.

11 августа 1922 года было подписано временное соглашение о сотрудничестве рейхсвера и Красной армии. Германия была крайне заинтересована в военно-техническом обмене, так как Версальский договор 1919 года накладывал на германскую армию значительные ограничения. Германия получила возможность вести научные разработки в военной сфере и обучать своих военных специалистов для ВВС и танковых войск; СССР получил доступ к немецким военным разработкам и возможность обучения своих военных кадров.

В рамках военного сотрудничества в 1925 году под Липецком была организована совместная лётно-тактическая школа. Под руководством немецких специалистов за 8 лет её существования было обучено и переподготовлено около 120 лётчиков для Германии и сопоставимое число военных специалистов для Советского Союза.

3 октября 1926 года был подписан документ о создании совместной танковой школы под Казанью, но к практическому обучению в ней приступили только с весны 1929 года. В 1933 году школа была расформирована. Для немецкой стороны за время её работы было подготовлено до 30 офицеров.

Также в 1926 году был подписан договор о создании совместной химической лаборатории для военных целей (Объект «Томка»). В Саратовской области на объекте «Томка» испытывались методы применения отравляющих веществ в артиллерии, авиации, а также средства и способы дегазации загрязнённой местности.

Взаимоотношения с нацистской Германией 

В 1933 году, после прихода к власти Национал-социалистической немецкой рабочей партии во главе с Адольфом Гитлером, рапалльская политика экономического и военно-технического сотрудничества по инициативе советской стороны была свёрнута, хотя de jure Германия продолжала ещё некоторое время числиться стратегическим партнёром СССР. Советское руководство реально оценивало военную угрозу, исходившую от нацистской Германии.

К концу 1930-х годов рост германского милитаризма, усиление захватнических аппетитов Гитлера, открыто декларировавшиеся планы захвата «жизненного пространства на Востоке» всё больше тревожили руководство СССР. Ответной реакцией стала активная антифашистская политика (7-й конгресс Коминтерна поставил борьбу против фашизма в центр деятельности коммунистических партий) и антигерманская пропаганда.

В 1934 году СССР вступил в Лигу Наций. Советская дипломатия боролась за создание единого антифашистского фронта и системы коллективной безопасности, одновременно развивая двусторонние межгосударственные отношения. В 1935 году между СССР, Францией и Чехословакией были подписаны договоры о взаимной военной помощи в случае агрессии со стороны других держав. В то же время Польша в 1934 году предпочла заключить декларацию о ненападении и взаимопонимании с Германией, а Англия в 1935 году подписала с Германией военно-морское соглашение.

Обострение международной обстановки в начале 1939 года заставило Великобританию и Францию пойти на переговоры с СССР о совместном противодействии агрессии, однако одновременно они продолжали искать пути достижения соглашения с нацистской Германией и добивались от советского руководства принятия на себя односторонних обязательств по оказанию помощи странам, которым угрожала германская агрессия, что привело бы к втягиванию СССР в войну с Германией. Германское руководство, воспользовавшись противоречиями между западными державами и СССР, предложило советскому правительству заключить договор о ненападении, выразив при этом готовность учесть территориальные интересы СССР. Подобное соглашение руководство нацистской Германии рассматривало как способ нейтрализации СССР и намеревалось соблюдать его лишь до тех пор, пока это не начнёт противоречить интересам Германии.

На фоне событий 1938 (аншлюс Австрии, Мюнхенский сговор, англо-германская и франко-германская декларации о дружбе и ненападении, Венский арбитраж) и 1939 годов (локальный конфликт с Японией, провал переговоров о взаимопомощи с Англией и Францией) Советский Союз вынужденно пересмотрел свою внешнюю политику, пойдя на восстановление отношений с Германией. В 1939 году между СССР и Германией было заключено торговое соглашение, подписаны Договор о ненападении и Договор о дружбе и границах. Особое значение для дальнейших отношений между странами имел Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией и СССР о разграничении сфер влияния в Европе. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. 17 сентября советские войска вошли в восточные районы Польши приблизительно до линии Керзона. К СССР были присоединены Западная Украина и Западная Белоруссия, оккупированные Польшей в ходе советско-польской войны (1919—1921). 28 сентября 1939 года, сразу после завершения военных операций в Польше, в Москве был подписан советско-германский договор о дружбе и границе и новые секретные протоколы, в которых были уточнены сферы интересов двух стран. После этого на ближайшие два года из советской пропаганды исчезли антигерманские темы.

И Сталин, и Гитлер не сомневались, что военное столкновение СССР и Германии неизбежно. 31 июля 1940 года Гитлер представил на военном совещании общий план будущей войны против СССР — план «Барбаросса». В то же время обе стороны стремились оттянуть начало войны до полной готовности к её началу. В ноябре 1940 года в Берлин для переговоров с Гитлером прибыл Молотов, получивший от Сталина инструкции согласиться на продолжение советско-германского сотрудничества при условии отнесения к сфере интересов СССР Болгарии и Черноморских проливов. Гитлер же предложил СССР присоединиться к Тройственному пакту и обещал расширить сферу советских интересов в южном направлении за счёт Ирана. Соглашение так и не состоялось. В декабре 1940 года Гитлер подписал план «Барбаросса», назначив нападение на СССР на май 1941 года. Однако весной 1941 года немецкие войска были заняты в военных действиях на Балканах (были захвачены Югославия и Греция). Поэтому дата нападения на Советский Союз была перенесена на 22 июня 1941 года.

Великая Отечественная война 

22 июня 1941 года нацистская Германия совместно со своими европейскими союзниками напала на Советский Союз, начав самый кровопролитный конфликт в истории человечества, известный в России как Великая Отечественная война.

Военно-политическое руководство нацистской Германии, рассчитывая на стратегию молниеносной войны («блицкриг»), намеревалось ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами, физически истребить основную часть населения и «германизировать» территорию страны вплоть до Урала. Для советского народа Великая Отечественная война стала справедливой войной за свободу и независимость Родины.

В ходе войны Советский Союз в составе антигитлеровской коалиции нанёс наибольший ущерб вооружённым силам Германии и её европейских союзников, изгнал захватчиков со своей территории и освободил от нацизма страны Центральной и Восточной Европы, тем самым сыграв решающую роль в его разгроме в Европе.

По мере разрастания бедствий и разрушений, отношение к немцам в советском обществе перешло в гнев и ненависть, а слово «немец» на многие годы стало синонимом врага. Среди немцев презрительное отношение к русским, подогреваемое нацистской идеологической пропагандой, выливалось в крайнюю жестокость, в том числе по отношению к мирному населению. В самой Германии не утихала официальная пропаганда, которой подпитывался образ русского народа как варвара.

Война завершилась в мае 1945 года победой Красной армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии. Нюрнбергский трибунал, состоявшийся в 1945—1946 гг., дал оценку развязанной нацистской Германией агрессивной войне против всего мира, военным преступлениям, преступлениям против мира и человечности, а также вынес приговор нацистским преступникам, стремившимся к мировому господству.

Эпоха холодной войны

Политика 
После поражения в войне Германия была поделена между союзниками на четыре оккупационные зоны. На территории оккупационных зон Великобритании, США и Франции (Тризонии) 7 сентября 1949 года была образована Федеративная Республика Германия со столицей в Бонне, через месяц в советском секторе — Германская Демократическая Республика со столицей в Восточном Берлине. В 1955 году ФРГ вступила в НАТО, а ГДР в 1956 году — в Организацию Варшавского договора. 13 августа 1961 года между Восточным и Западным Берлином была возведена стена. Таким образом, Восточная Германия стала главным форпостом СССР в холодной войне.

На территории ГДР дислоцировалась Группа советских войск в Германии, считавшаяся одной из самых боеспособных в Советской армии. Германия стала важным центром деятельности Комитета государственной безопасности в его противостоянии с западными спецслужбами. В основном именно в Германии между США и СССР происходил обмен арестованными шпионами (в этой связи получил известность мост Глинике).

В ФРГ приход к власти социал-демократов во главе с Вилли Брандтом ознаменовался новой «восточной политикой», результатом которой стали Московский договор 1970 года между СССР и ФРГ, зафиксировавший нерушимость границ, отказ от территориальных претензий (Восточная Пруссия) и декларировавший возможность объединения ФРГ и ГДР.

Разрядка международной напряженности и обширные политические реформы в СССР в конце 1980-х привели в конце концов к распаду социалистического лагеря, Варшавского договора, а позже и самого Советского Союза. 9 ноября 1989 стена, разделявшая Берлин 28 лет, была демонтирована. 12 сентября 1990 года в Москве был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. 3 октября 1990 года ГДР вошла в состав Федеративной Республики Германия, холодная война окончилась. В сентябре 1994 году Германию покинул последний российский солдат.

Экономика 

После второй мировой войны экономические отношения СССР с ФРГ были крайне осложнены реалиями «холодной войны». Однако с подписанием 5 июля 1972 года долгосрочного соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве ситуация в корне начинает меняться в положительную сторону. Был выработан целый пакет советско-западногерманских договоров, соглашений и других нормативных актов, создавших фундамент для экономического сотрудничества между СССР и ФРГ. C начала 1970-х годов ФРГ прочно заняла место главного торгового партнера СССР. Особое значение для этих отношений имела сделка века «газ-трубы», заключённая 1 февраля 1970 г. Вплоть до 1984 года товарооборот продолжал неуклонно расти, его уменьшение в 1985—1987 годах обусловлено уменьшением импортных возможностей СССР из-за сокращения его валютных поступлений вследствие падения мировых цен на нефть.

Современная ситуация

Политика 

Среди стран Евросоюза Германия считается одной из стран, с которыми у России традиционно складываются наиболее дружественные и плодотворные отношения. Как во времена Гельмута Коля, так и во времена Герхарда Шрёдера немецкие лидеры всегда старались установить хорошие личные отношения с президентами России. Нередко Германию называют адвокатом России в Евросоюзе, особенно на фоне его пополнения недружественно настроенными к России странами Центральной и Восточной Европы. Особое политическое сближение между обоими государствами наблюдалось в период правления Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, завязавших крепкую личную дружбу. В 2001 году В. Путин произнёс речь в германском бундестаге на немецком языке, в которой изложил своё видение сотрудничества между Россией и Европой в будущем. В том же году был основан Петербургский диалог, российско-немецкий дискуссионный форум, проводящий ежегодные встречи представителей общественности двух стран. В 2003 г. Россия, Германия и Франция были едины в несогласии с развязыванием США войны в Ираке, и некоторые обозреватели даже начали писать об «оси Париж—Берлин—Москва». В 2005 году Путин и Шрёдер договорились о строительстве Североевропейского газопровода («Северный поток») по дну Балтийского моря; это решение вызвало бурные протесты в странах Восточной Европы и даже обвинения в новом Пакте Молотова — Риббентропа.

Пришедшая в тому же году к власти Ангела Меркель относится к России более скептически. Она дала понять, что восстановит внешнеполитическую ориентацию Германии на США, а к России намерена относиться более дистанцированно, хоть и прагматично. Тем не менее, Меркель не стала денонсировать достигнутые в эпоху Шрёдера соглашения с Россией. Германия была одной из немногих западных стран, критиковавших планы США по созданию ПРО в Восточной Европе.

В 2014 году Германия поддержала смену власти на Украине. В том же году отношения между Россией и Германией значительно ухудшились из-за присоединения Крыма к Российской Федерации и конфликта на востоке Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины и в поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

В июне 2016 года правительство Германии обновило редакцию «Белой книги» — руководства по ведению политики национальной безопасности страны. В обновлённой редакции Россия для Германии «больше не партнёр, а соперник», входящий в число основных угроз, поскольку Россия «готова использовать силу при продвижении своих интересов».

20 августа 2021 года в рамках прощального визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию, она провела встречу с российским президентом в Кремле. Президент РФ Владимир Путин встретил Меркель с букетом цветов и поприветствовал её фразой «Guten Tag» (). По итогам встречи немецкий канцлер заявила, что сейчас для Германии приоритетом является оказание помощи людям, которые сотрудничали с ФРГ в Афганистане, признала провал нормандского формата, выступила за сохранение транзита российского газа после 2024 года, назвала замену срока на реальный Алексею Навального «неприемлемой» и призвала освободить его. В свою очередь российский президент заявил, что Меркель «желанный гость» и её всегда будут ждать, процесс «наведения порядка» Талибаном должен контролироваться международным сообществом при координирующей роли Совбеза ООН, президент попросил Меркель во время визита в украинскую столицу «повлиять на украинскую сторону в плане выполнения взятых на себя ранее обязательств». Также Путин заявил, что российская сторона готова транзитировать газ и после 2024 года, что Навальный осуждён «не за политическую деятельность, а за криминальное правонарушение». Также российский президент надеется на эволюционное развитие общества и государства.

Экономика 
Германия является самым важным торговым партнёром России, на неё приходится 13,6 % всей российской внешней торговли. Россия для Германии, исходя из абсолютных финансовых показателей, является 13-м по важности торговым партнёром, и торговля с ней составляет около 3 % от общего товарооборота. Однако импорт российских энергоносителей носит для Германии стратегический характер. Уже сегодня Германия импортирует более 30 % природного газа и 20 % нефти из России, и по оценкам экспертов эта доля в будущем увеличится. Россия импортирует из Германии в больших объёмах продукцию машиностроения.

Культура 
В культурной сфере между обоими государствами существует тесное сотрудничество. 2003 год был годом России в Германии, а 2004-й — годом Германии в России. Россия была основной страной-участницей на Франкфуртской книжной ярмарке. Одним из периодически возникающих вопросов, связанных с культурной сферой, является вопрос о возвращении Германии предметов трофейного искусства, вывезенных советскими воинами после окончания Второй мировой войны.

Гуманитарное направление взаимодействия России и Германии регулируется Межправительственным Соглашением между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия о культурном сотрудничестве от 16 декабря 1992 года, Межправительственным Соглашением об изучении русского языка в Федеративной Республике Германия и немецкого языка в Российской Федерации от 9 октября 2003 года и Межправительственным Соглашением в области молодёжного сотрудничества от 21 декабря 2004 года, а также рядом межведомственных документов.

Zeitenwende 

После вторжения России на Украину в феврале 2022 года Германия пересмотрела свой подход к двусторонним отношениям.  Многие германские политики признали, что неверно оценивали Владимира Путина. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за то, что устанавливал связи с Москвой в области поставки энергоносителей. 

По словам спикера МИД Германии Нильса Шмидта: 
Мы с горечью осознаем, что в течение 30 лет развивали диалог и взаимодействие с Россией. Теперь мы признаем, что это было ошибкой. Поэтому мы вступаем в новую эру европейской безопасности.  
В своей речи в парламенте вскоре после начала российского вторжения на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц назвал новую эру в отношениях с Россией «Zeitenwende» (буквально — поворотный пункт).

В ноябре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц за месяц изменил свою позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину и России на «совершенно другую». При этом, по словам Эрдогана, Шольц отметил важность диалога. Турецкий лидер заметил, что высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. 30 января 2023 года Reuters со ссылкой на российские и немецкие СМИ рассказало, что Путин открыт для контактов с Шольцем, который выразил готовность к переговорам.

См. также 
 Информационное освещение России в Германии
 Дело Лизы Ф.

Примечания

Литература 
 Станкевич В. Б. Россия и Германия: Прошлое, настоящее, будущее. — Берлин: Рус. универс. изд-во, 1922. — 121 с.
 
 Гиленсен В. М. «Целью „Юнкерса“ было… создание германской военной базы и захват… воздушной промышленности СССР» // Военно-исторический журнал. — 2001. — № 4. — С. 22—29.
 Гиленсен В. М. Сотрудничество Красной Армии и рейхсвера в 1920-е годы. // Военно-исторический журнал. — 2013. — № 2. — С. 33—29.

Ссылки 
 Спецвыпуск журнала СЕНАТОР: История российско-германских межгосударственных отношений